Ю́рий Мерку́лов:
 Меркулов, Юрий Александрович (1901—1979) — советский художник и режиссёр-мультипликатор.
 Меркулов, Юрий Александрович (род. 1945) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Меркулов, Юрий Алексеевич (род. 1964) — советский дзюдоист.